Verner ist der Familienname folgender Personen:

Andrew Verner (* 1972), kanadischer Eishockeytorhüter
Frank Verner (1883–1966), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
Frederick Arthur Verner (1836–1928), kanadischer Maler
Karl Verner (1846–1896), dänischer Sprachwissenschaftler
Miroslav Verner (* 1941), tschechischer Ägyptologe und Archäologe
Paul Verner (1911–1986), deutscher Politiker (SED)
Tomáš Verner (* 1986), tschechischer Eiskunstläufer
Waldemar Verner (1914–1982), deutscher Admiral und Politiker (SED)
Wenzel Verner (1887–1938), deutscher Kommunist, Stalinismusopfer

Verner ist ein männlicher Vorname. Er ist die skandinavische und tschechische Form des Vornamens Werner (siehe Vorname Verner).

Siehe auch:
 Verner Island
 Vernersches Gesetz der Lautverschiebung
 Ferner
 Werner (Begriffsklärung)